de Rachewiltz ist der Familienname folgender Personen:
 Boris de Rachewiltz (1926–1997), italienisch-russischer Ägyptologe
 Igor de Rachewiltz (1929–2016), italienisch-australischer Mongolist und Sinologe
 Mary de Rachewiltz (* 1925), italienisch-amerikanische Schriftstellerin und Übersetzerin aus Südtirol
 Patrizia de Rachewiltz (* 1950), Schriftstellerin und Übersetzerin
 Siegfried de Rachewiltz (* 1947), Volkskundler, Kulturhistoriker und Schriftsteller aus Südtirol